2 miejscowości w Polsce: 
 Stara Jastrząbka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna 
 Stara Jastrząbka – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo